Typhoeus bezeichnet:

 Typhon (Mythologie), einen Riesen der griechischen Mythologie
 den Stierkäfer (Typhaeus typhoeus)